Les Sociétés secrètes chinoises est un essai (1987) de Frédérick Tristan répertoriant, traduisant et commentant pour la première fois en France les rituels secrets de la Société du Ciel et de la Terre (Tien Ti Houei). L'intérêt de ces documents est de montrer comment l'esprit chinois parvint à une synthèse entre le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme.

Essai français paru en 1987
Littérature religieuse
Livre sur la Chine